Das Herreneinzel der French Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der im Finale seinen Landsmann David Ferrer 6:3, 6:2, 6:3 besiegte. Er gewann zum insgesamt achten Mal das Turnier in Roland Garros, kein anderer Spieler konnte im Herreneinzel ein Grand-Slam-Turnier öfter gewinnen als Nadal. Aus den zu dem Zeitpunkt aktuellen Top Ten der Weltrangliste sagten sowohl Andy Murray als auch Juan Martín del Potro verletzungsbedingt ihre Teilnahme ab.

Qualifikation 
Die Qualifikation der French Open fand für die Herren vom 22. bis zum 25. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden sechzehn Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld bei den French Open 2013 für das Herreneinzel betrug 7.984.000 €. Für das Erreichen der entsprechenden Runden im Herreneinzel wurde das folgende Preisgeld ausgelobt.

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2013